Şendil ist der Familienname folgender Personen:

 Hatice Şendil (* 1983), türkische Schauspielerin
 Sadık Şendil (1913–1986), türkischer Drehbuchautor